Gorou Béri steht für:

 Gorou Béri (Falwel), Weiler in der Gemeinde Falwel in Niger
 Gorou Béri (Karimama), Dorf in der Gemeinde Karimama in Benin
 Gorou Béri (Liboré), Weiler in der Gemeinde Liboré in Niger
 Gorou Béri (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger
 Gorou Béri (Tamou), Weiler in der Gemeinde Tamou in Niger